Adolf Reubke ist der Name folgender Personen:

* Adolf Reubke (Orgelbauer) (1805–1875), deutscher Orgelbauer
 Adolf Reubke (Schauspieler) (1843–1893), deutscher Schauspieler